

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 8 podstawowych
 Kałęczyn – część wsi Antoniewo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Bądkowo
 Kałęczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Sońsk 
 Kałęczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Mazowiecki 
 Kałęczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Czerwonka 
 Kałęczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Nur 
 Kałęczyn – część wsi Gzy w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Gzy
 Kałęczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Stoczek 
 Kałęczyn – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica 
 Kałęczyn – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Pisz
 Kałęczyn – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty

Inne 
 Kałęczyn – nieistniejąca wieś na terenie dzisiejszej Warszawy

Zobacz też 
 Kałęczyn-Walochy